Die Frau in den Dünen ist der Titel folgender Werke:

 Die Frau in den Dünen (Roman), Roman von Abe Kōbō aus dem Jahr 1962
 Die Frau in den Dünen (1964), japanische Literaturverfilmung des Romans von 1962